Jhansi (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Jhansi (divisie), een divisie binnen de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
 Jhansi (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jhansi
 Jhansi (kantonnement), een kantonnement in India